Лома Линда има више значења:
 Лома Линда (Тексас)
 Лома Линда (Калифорнија)
 Лома Линда (Мисури)